Pachomius

Er zijn verschillende personen in de kerkgeschiedenis met de naam Pachomius. 

 Pachomius (monnik). Egyptische monnik. 
 Pachomius I van Antiochië, patriarch 
 Pachomius II van Antiochië, patriarch 
 Pachomius I van Constantinopel, patriarch
 Pachomius II van Constantinopel, patriarch

Andere betekenissen:
 Pachomius (cognomen)
 Pachomius (geslacht), een spinnengeslacht